Cagnanesi – abitanti di Cagnano Amiterno
Cagnanesi – abitanti di Cagnano Varano
Cagnanesi – abitanti di Cagnano
Cagnanesi – abitanti di Capojale
Cagnanesi – abitanti di San Nicola Imbuti